David Kreiner – ex combinatista nordico austriaco
 Kathy Kreiner – ex sciatrice alpina canadese
 Marion Kreiner – snowboarder austriaca
 Stefan Kreiner – ex combinatista nordico austriaco